Войт (, , , родственно немецкому слову фогт Voigt, «фойгт», которое происходит от  — призванный на помощь) — , в городах Великого княжества Литовского и Речи Посполитой, основанных на магдебургском праве, в XV — XVIII веках выбираемое (обычно из зажиточного населения) служебное лицо, которое возглавляло магистрат.

История 

Должность войта сначала была наследственной, но со временем стала выборной. За свою службу войт брал часть налогов и судебных оплат.

В функции войта входили общая администрация, управление городской собственностью и судебные функции, выполняемые с помощью главы присяжных. Свою власть войт делил с городским советом, на выбор которого он имел влияние.

На территории современной России войтовские уряды  существовали в Смоленском воеводстве в XVII в. Городских войтов назначал король; во всех известных случаях эту должность занимали шляхтичи.

Войтов в городах Польской Украины утверждал гетман. На Левобережной и Слободской Украине войты (старосты) были и в сёлах, где их избирала сельская община.

Должность войта существовала в сёлах на Юге России до XVIII века, а в городах — до отмены Магдебургского права в начале XIX века.

В Галиции в составе Австро-Венгрии войт возглавлял сельскую общину, а на землях, входивших в 1921 — 1939 годах в состав Польши, войтом назывался руководитель наименьшей административно-территориальной единицы — гмины.

Производные и словообразование 
От этого слова происходят славянские фамилии — производные от Войт:

 Вайтович
 Вийтович
 Войта
 Войтенок
 Войтенко
 Войтес
 Войтех
 Войтехов
 Войтехович
 Войтулевич 
 Войтеховский
 Войтков
 Войтов
 Войтович
 Войтешик
 Войтешенко
 Войтыла
 Войтяхов
 Войцех
 Войцеховский

 Пустовойт
 Пустовойтов
 Пустовойтенко

 Старовойт
 Старовойтов
 Старовойтенко

 и другие.

Большинство носителей этих фамилий проживают в современных Польше, Украине, России, Литве и Белоруссии.

См. также 
 Поветовый староста

Примечания

Литература 
 Гайдай Л. Історія України в особах, термінах, назвах і поняттях. — Луцьк: Вежа, 2000.

Должности
История права
История Белоруссии
История Литвы
История Украины
История Польши
Должностные лица Великого княжества Литовского